

Geografia

Austria 
 Gößnitz – ex comune ora frazione di Maria Lankowitz, comune nel distretto di Voitsberg (Stiria)
 Gößnitz – frazione di Stall, comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)

Germania 
 Gößnitz – città nel circondario dell'Altenburger Land (Turingia)
 Gößnitz – ex comune ora frazione di An der Poststraße, comune nel circondario del Burgenland (Sassonia-Anhalt)